Гранітненська сільська рада — назва кількох органів місцевого самоврядування в Україні:

 Гранітненська сільська рада — Донецька область, Тельманівський район
 Гранітненська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район